A leértékelés szót különböző szakterületek eltérő értelemben használják:

 Leértékelés (pénzügy)
 Leértékelés (számvitel)